

Sigle 
FTTB – Telecomunicazioni, tipo di architettura di rete a banda larga

Codici 
FTTB (Codice IATA = OGR) Aeroporto civile, Bongor (Ciad)